Малые Вязёмы:
 Малые Вязёмы — деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в городское поселение Большие Вязёмы;
 Малые Вязёмы — железнодорожная платформа в Одинцовском районе Московской области.
 Малые Вязёмы — правый приток реки Вязёмка (Большие Вязёмы).

См. также 
 Большие Вязёмы (значения)
 Вязёмы (усадьба)